Вое́нно-возду́шные си́лы Ирака (, Al Quwwat al Jawwiya al Iraqiya) — вид вооружённых сил Ирака, предназначенный для проведения воздушных операций. Также осуществляют поддержку Армии и ВМС Ирака.

История

1931—1945 
Королевские ВВС Ирака были созданы 22 апреля 1931 года. В самом начале своего существования они базировались на аэродроме Вашаш в пригороде Багдада и состояли из 5 лётчиков и 32 механиков.

В 1941 году ВВС были практически уничтожены в ходе короткой англо-иракской войны.

1945—1990 
Первый воздушный бой в истории иракских ВВС произошёл в 1963 году во время государственного переворота. 18 ноября в районе Багдада истребителем МиГ-17 путчистов был сбит истребитель Hunter лоялистов.

ВВС Ирака принимали участие в арабо-израильских войнах 1948—1949, 1967 и 1973 годов. В ходе Шестидневной войны ВВС Ирака одержали, по всей вероятности, свои первые воздушные победы над вражескими самолётами, сбив два израильских истребителя (по некоторым данным, обе победы принадлежат пилотам ВВС Пакистана, служившим в тот период в Ираке). Иракская авиация принимала участие в ответных налётах на Израиль. В ходе авиаудара по аэродрому в Кфар Сиркин штурмовиками ВВС Ирака было уничтожено 7 израильских самолётов. За всё время боевых действий Ирак потерял 7 боевых самолётов, включая 3 Hunter и 2 транспортных.

Во время Октябрьской войны авиация Ирака действовала на обоих фронтах. Было заявлено об уничтожении 12 израильских самолётов. Собственные потери Ирака в результате воздушных боёв составили лишь 4 самолёта. Общие иракские потери по всем причинам, включая ряд инцидентов «дружественного огня», оказались тяжёлыми — в районе боевых действий было потеряно 26 самолётов, за этот же период ещё 4 самолёта было потеряно вне зоны боевых действий.

В период с 1977 по 1979 год иракские ВВС были переоснащены самой современной советской техникой, включая бомбардировщики Ту-22, вертолёты Ми-24, транспортные самолёты Ил-76. Военно-воздушные силы Ирака подверглись усиленной модернизации. 40 истребителей «Мираж» F-1 были заказаны во Франции, а противотанковый потенциал значительно повысился после приобретения 60 вертолётов «Газель». Осенью 1983 года Ирак приобрёл самолёты французского производства «Супер Этандар».

ВВС Ирака активно применялись для борьбы с курдами в 1960—1990-х годах, а также в ирано-иракской войне 1980—1988 годов, понеся в последней значительные потери. С другой стороны иракская авиация в воздушных боях нанесла большие потери иранской авиации. Известен случай когда ВВС Ирака за один день одержали десятки воздушных побед. Подтверждённые потери иракской авиации в воздушных боях в ходе войны с Ираном составили 18 самолётов.

По оценке ЦРУ, имея перед войной с Ираном более 500 боевых самолётов, к 1987 году ВВС Ирака потеряли 300—325 самолётов). Эти цифры не сходятся с подробными данными о потерях предоставленных Ираком, так, иракской стороной за всю войну с Ираном была признана потеря лишь 162 боевых самолётов.

1991—2003 

Значительным испытанием для иракской авиации стала война в Персидском заливе 1991 года. Согласно утверждениям антииракской коалиции 33 иракских ЛА было потеряно в воздушных боях, ещё больше — уничтожены на земле, более 100 перелетели в Иран. По всей вероятности, иракское командование отправило самолёты в Иран в надежде сохранить их от уничтожения и использовать после завершения войны, однако иранская сторона впоследствии отказалась возвращать эти самолёты и включила их в состав собственных военно-воздушных сил. Известно об четырёх подтверждённых воздушных победах иракских ВВС в ходе этой войны. Одна одержана перехватчиком МиГ-25 над американским F/A-18, а также три БПЛА были сбиты иракскими истребителями.

После войны 1991 года США, Великобритания и Франция ввели запретные для полётов иракской авиации зоны над севером и югом страны для охраны курдов и шиитов от воздушных налётов. Истребителями ВВС Ирака в межвоенный период были сбиты два беспилотных самолёта — один израильский и один американский. Также имелись случаи когда иракские истребители прогоняли боевые самолёты коалиции из т.н. «запретной для иракской авиации зоны».

Иракская авиация не участвовала в отражении вторжения международной коалиции в 2003 году. После войны иракские боевые самолёты были найдены спрятанными в укрытиях или закопанными в песок.

После 2003 года 
После свержения режима Саддама Хусейна началось восстановление ВВС Ирака.

В декабре 2004 года был подписан первый контракт на закупку новой техники — польских вертолётов W-3 «Сокол», которые, однако, не были получены из-за срыва срока поставки.

К концу 2005 года в составе ВВС Ирака имелись 38 летательных аппаратов в 5 эскадрильях.

В декабре 2008 года было подписано соглашение о поставке из США в Ирак партии оружия стоимостью 6 млрд долларов, в том числе 26 вертолётов Bell 407, 20 учебно-тренировочных самолётов T-6A Texan и 36 самолётов AT-6B Texan II.
 первые три вертолёта Bell 407 были получены в феврале 2009 года.

В ноябре 2009 года в США были заказаны ещё 27 вертолётов.

В августе 2011 года был заключён контракт на поставку из США в Ирак 18 истребителей F-16IQ, в конце 2011 года было заказано ещё 18 истребителей F-16IQ, а также 24 авиадвигателя, ракеты и авиабомбы для них. 

В декабре 2013 года был заключён контракт на поставку 24 Т-50IQ на сумму $ 1,1 млрд.

Следующие цифры, согласно данным ВВС Ирака, дают представление об интенсивности применения иракской авиации в боях против ИГ. С 10 июня 2014 по 31 декабря 2017 года штурмовики Су-25 (в 2014–2016 годах Ирак получил из России, Белоруссии и Ирана 22 самолёта Су-25) совершили 3562 боевых вылета, в то время как истребители Lockheed Martin F-16IQ (с 2015 по конец 2017 года американцы передали Ираку 18 самолётов) – только 514 вылетов. 398 вылетов совершили лёгкие боевые самолёты L-159 (в 2015–2017 годах поставлены из Чехии 13 самолётов). Ещё 990 вылетов совершили шесть военно-транспортных самолётов Ан-32Б. Наконец, 3459 вылетов пришлось на долю лёгких разведывательно-ударных самолётов Cessna АС-208B Combat Caravan, при этом они выпустили 2660 ракет Hellfire. С учётом того, что именно на этот период пришлись самые активные боевые действия против ИГ, а до 2014 года иракская авиация находилась в зачаточном состоянии, можно считать эти цифры репрезентативными и для всей кампании.

В ходе гражданской войны 2011-2017 годов ВВС Ирака потеряли некоторое количество авиатехники. В частности потери понесли вертолёты Bell-407 и истребители F-16.

Командующие 
Список неполный.
  Мухаммед Али Джавад (1936)                                                                                                                                 
  Хардан ат-Тикрити (1963)
  Джассем Мохаммед аль-Шахир (1968)
  Мохаммед Джесем аль-Джабури (1978—1983)
  Хамид Шаабан (1985)
  Музахим Хассан аль-Тикрити (1990)
 Хамид Раджа Шалах (с середины 1990-х до 2003)
  Камаль Барзанджи (2006—2008)
  Анвар Хамад Амин (2008—2019)
Шахаб Джахид Али (2019—)

Знаки различия

Генералы и офицеры

Рядовые и младший командный состав

Примечания

Литература 
 Sada, Georges; Black, J. N. Saddam’s Secrets (in English). Integrity Media Europe, 2006. ISBN 1591455049.

Ссылки 
 Российский генерал: летчики ВВС Ирака не захотели воевать за Хусейна (podrobnosti.ua)
 ВВС Ирака страдают от нехватки керосина и взяток (lenta.ru, 2005)

Вооружённые силы Ирака
Ирак